Mansfield peut désigner :

Personnalités 
 Charlotte Mansfield (1881-1936), romancière, poète et voyageuse anglaise ;
 David Mansfield (v. 1956), violoniste, joueur de mandoline, guitariste et compositeur américain ;
 Edgar Mansfield (1907-1996), relieur néo-zélandais ;
 Gordon H. Mansfield (1941-), homme politique américain ;
 Jayne Mansfield (1933-1967), actrice américaine ;
 Joseph King Fenno Mansfield (1803-1862), major général des États-Unis ;
 Katherine Mansfield (1888-1923), écrivaine et poétesse néo-zélandaise ;
 Martha Mansfield (1899-1923), actrice américaine ;
 Michael Mansfield (1941-), avocat britannique ;
 Peter Mansfield (1933-2017), physicien britannique, prix Nobel de physiologie ou médecine 2003 ;
 Richard Mansfield (1857-1907), acteur britannique ;
 William Murray, 1er comte de Mansfield (1705-1793), juriste resté célèbre notamment pour sa décision du  bannissant l'esclavage en Grande-Bretagne.
 Harvey Mansfield (1932-), professeur de philosophie politique à l'Université Harvard

Toponymes

Mansfield, ville de l'État de Victoria ;
 Mansfield, banlieue de Brisbane, dans l'État du Queensland ;
 Mansfield Park, banlieue d'Adélaïde, dans l'État d'Australie-Méridionale ;

Mansfield, communauté rurale dans la province du Québec ;

Mansfield, une petite ville à cheval sur les comtés de Scott et de Sebastian, dans l'État de l'Arkansas,
 Mansfield, une ville du comté de Tolland, dans l'État du Connecticut,
 Mansfield, un village du comté de Newton, dans l'État de Géorgie,
 Mansfield, un village du comté de Piatt, dans l'État de l'Illinois,
 Mansfield, une ville siège de la paroisse de De Soto, dans l'État de Louisiane,
 Mansfield, une ville du comté de Bristol, dans le Commonwealth du Massachusetts,
 Mansfield, une petite ville du comté de Wright, dans l'État du Missouri,
 Mansfield, un village du comté de Cattaraugus, dans l'État de New York,
 Mansfield, une ville siège du comté de Richland dans l'État de l'Ohio,
 Mansfield, une ville du comté de Tioga, dans le Commonwealth de Pennsylvanie,
 Mansfield, une ville à cheval sur les comtés de Johnson, Tarrant et Ellis, dans l'État du Texas,
 Mansfield, un village du comté de Douglas, dans l'État de Washington,
 Mansfield Township, une ville du comté de Burlington, dans l'État du New Jersey,
 Mansfield Township, une ville du comté de Warren, dans l'État du New Jersey,
 le mont Mansfield, un point culminant () de l'État du Vermont,
 la plantation Mansfield, une plantation de riz historique créée en 1718 sur les rives de la Black River, à Georgetown, dans le comté homonyme et l'État de Caroline du Sud,

Mansfield, ville du Nottinghamshire, en Angleterre ;
C'est aussi le nom de la circonscription et du district.
 Mansfield, petit village de l'East Ayrshire, en Écosse ;

Culture 
 , roman de Jane Austen et divers films ou téléfilms dérivés de cette œuvre

 Mansfield.TYA, groupe de musique français.

Homonymie de toponyme
Patronyme anglais